Озёра Швейцарии в совокупности занимают площадь 1422 км², что составляет около 3,5% территории страны. 70 озёр природного происхождения имеют площадь более 0,1 км². Глубочайшим из них, а также крупнейшим по площади и объёму является Женевское озеро, расположенное на юго-западе страны на границе с Францией.

Озёра с площадью более 5 км²

См. также 

 Озёра Австрии

Примечания 

Швейцария
Озёра